Michelozzi – cognome italiano
 Corrado Michelozzi – pittore italiano
 Michelozzo Michelozzi - architetto e scultore italiano del Rinascimento
 Palazzo Michelozzi – palazzo di Firenze